Mistrzostwa Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2010 – odbyły się w dniach 11 – 16 stycznia 2010 w japońskim Nayoro na lodowisku Nayoro Sunpillar Curling Hall. 

Do Mistrzostw Świata Juniorów 2010 awansowali jedynie zwycięzcy rywalizacji. W turnieju brało udział 9 drużyn z 5 krajów, Australia wystawiła tylko reprezentację męską, nie wystąpili tutaj zawodnicy z Chińskiego Tajpej. 

W fazie grupowej mecze każdy z każdym rozgrywano dwukrotnie, do finału awansowała drużyna z 1. miejsca, w półfinale zmierzyły się zespoły z miejsc 2-3. 

Złote medale zdobyły reprezentacje Chin.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
16 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
16 stycznia 2010; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
12 stycznia 2010; 9:00

Sesja 2. 
12 stycznia 2010; 19:00

Sesja 3. 
13 stycznia 2010; 14:00

Sesja 4. 
14 stycznia 2010; 9:00

Sesja 5. 
14 stycznia 2010; 19:00

Sesja 6. 
15 stycznia 2010; 9:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
16 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
16 stycznia 2010; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
12 stycznia 2010; 9:00

Sesja 2. 
12 stycznia 2010; 14:00

Sesja 3. 
12 stycznia 2010; 19:00

Sesja 4. 
13 stycznia 2010; 9:00

Sesja 5. 
13 stycznia 2010; 14:00

Sesja 6. 
13 stycznia 2010; 19:00

Sesja 7. 
14 stycznia 2010; 9:00

Sesja 8. 
14 stycznia 2010; 14:00

Sesja 9. 
14 stycznia 2010; 19:00

Sesja 10. 
15 stycznia 2010; 9:00

Zobacz też 
 Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2010
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w curlingu
2010 w Japonii
Curling w Japonii
Zawody sportowe w prefekturze Hokkaido